A Lưới (huyện), een huyện in Thừa Thiên-Huế
 A Lưới (thị trấn), een thị trấn in Thừa Thiên-Huế